Taba (Egypte), een plaats op het Sinaï-schiereiland aan de Golf van Akaba (Rode Zee)
 Luchthaven Taba, een internationale luchthaven vlak bij Taba, Egypte
 Taba (Rwanda) 
 AFC TABA, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Amsterdam
Plaats in Indonesië
 Taba (Talo Kecil), een plaats in het bestuurlijke gebied Seluma in de provincie Bengkulu
 Taba (Tebing Tinggi), een plaats in het bestuurlijke gebied Empat Lawang in de provincie Zuid-Sumatra